ФК Норћепинг ( је шведски фудбалски клуб из Норћепинга. Клуб је основан 1897. године, до сада је освојио 13 титула шампиона Шведске и 6 националних купова.

Трофеји 
 Првенство Шведске : 13
 1943, 1945, 1946, 1947, 1948, 1952, 1956, 1957, 1960, 1962, 1963, 1989, 2015
 Куп Шведске . 6
 1943, 1945, 1969, 1988, 1991, 1994

Норћепинг у Европи

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба

Н